Кліть може означати:

 Кліть — прямокутний дерев'яний зруб, утворений покладеними один на одного вінцями з колод.
 Кліть (костер) — кріплення в шахті з дерев'яних стояків, складених горизонтально один на одного у вигляді трикутних або квадратних колон, які підпирають стелю в лаві.
 Кліть у прокатному виробництві — основна частина прокатного стана, що складається з двох литих станин, на яких розміщені валки прокатні з підшипниками та регулювальними пристроями (робоча кліть), або зі станини й шестерень із підшипниками, що передають обертання валкам (шестеренна кліть). Робочі кліті поділяють на дво-, три- й багатовалкові; реверсивні (див. Реверсування) та нереверсивні; з відкритою й закритою станинами. Див. також Блюмінг.
 Шахтна кліть — підйомний транспортний засіб у шахтах.

Примітки

Джерела

Див. також 
 Клітьовий підйом
 Обсерваторія Клеть